Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in de provincie Waals-Brabant.

|}

 
Waals-Brabant
Watertorens